Ron Wright peut désigner :
 Ron Wright (1925-2005), arbitre australien ;
 Ron Wright (1953-2021), homme politique américain.